Ел Гаљо Хиро има више значења:

 Ел Гаљо Хиро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гаљо Хиро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гаљо Хиро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику